Biologia
 Kooptacja (biologia) – egzaptacja, proces ewolucyjny

 Zarządzanie
 Kooptacja – sposób zmieniania składu członkowskiego